Невзорово — название населённых пунктов в России:

 Невзорово — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Невзорово — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Невзорово — деревня в Марёвском районе Новгородской области.